Sint-Catharinakerk ('s-Hertogenbosch), monumentale kerk in Den Bosch
 Kruisherenkerk (Maastricht)
 Kruisherenkerk (Maaseik)
 Kruisherenkerk (Venlo), verdwenen kerk in Venlo